Tour de Ski 2006/2007 to inauguracyjna edycja tej prestiżowej imprezy w biegach narciarskich, Tour de Ski, która odbywa się na przełomie roku.

Polskę reprezentowało dwóch zawodników: Janusz Krężelok i Maciej Kreczmer oraz jedna zawodniczka – Justyna Kowalczyk.

Przebieg zawodów 
Pierwsza edycja Touru odbyła się w dniach 31 grudnia 2006 – 7 stycznia 2007. Inaugurujące zawody odbyły się w Monachium na Stadionie Olimpijskim. Rozegrano bieg sprinterski techniką dowolną. Rywalizację oglądało 6 500 osób. W niedzielny przedpołudnie pierwszymi zwycięstwami zostali: Norweżka Marit Bjørgen oraz Szwajcar Christoph Eigenmann. Wystartowało 60 kobiet oraz 87 mężczyzn. Dwa dni później rozegrano biegi łączone w Oberstdorfie. W pierwszych zawodach po nowym roku wygrali Vincent Vittoz oraz Kristin Størmer Steira. Następnego dnia rozegrano biegi techniką klasyczną w tej samej miejscowości. Wygrali je: Słowenka Petra Majdič oraz reprezentant gospodarzy Franz Göring. Po dniu przerwy zawodnicy rywalizację wznowili we Włoszech. W Asiago w zawodach sprinterskich wygrali Skandynawowie. Wśród kobiet Virpi Kuitunen, a u mężczyzn Tor Arne Hetland. Kolejny etap rozegrany został w Święto Trzech Króli w Val di Fiemme. Bieg masowy techniką klasyczną wygrali Virpi Kuitunen (po raz drugi w historii) oraz Eldar Rønning. Finałowe zawody odbyły się dzień później. Na długi podjazd w Cavalese, części Val di Fiemme wbiegło 48 kobiet (w tym jedna Polka) oraz 63 mężczyzn (w tym jeden Polak). Najtrudniejszą próbę najszybciej pokonali: Czeszka Kateřina Neumannová oraz Rosjanin Siergiej Szyriajew. Zwycięzcami zostali: Finka Virpi Kuitunen oraz Niemiec Tobias Angerer. Klasyfikację punktową wśród kobiet wygrała również Finka, a wśród mężczyzn Norweg Tor Arne Hetland.

Klasyfikacja generalna

Kobiety

Mężczyźni

Czołówki zawodów

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. dowolnym 
31 grudnia 2006 Monachium, Niemcy

Bieg łączony (5+5 km) 
2 stycznia 2007 Oberstdorf, Niemcy

10 km s. klasycznym 
3 stycznia 2007 Oberstdorf, Niemcy

Sprint s. dowolnym 
5 stycznia 2007 Asiago, Włochy

15 km s. klasycznym (start masowy) 
6 stycznia 2007 Val di Fiemme, Włochy

10 km s. dowolnym (handicap) 
7 stycznia 2007 Val di Fiemme, Włochy

Mężczyźni

Sprint s. dowolnym 
31 grudnia 2006 Monachium, Niemcy

Bieg łączony (10+10 km) 
2 stycznia 2007 Oberstdorf, Niemcy

15 km s. klasycznym 
3 stycznia 2007 Oberstdorf, Niemcy

Sprint s. dowolnym 
5 stycznia 2007 Asiago, Włochy

30 km s. klasycznym (start masowy) 
6 stycznia 2007 Val di Fiemme, Włochy

11 km s. dowolnym (handicap) 
7 stycznia 2007 Val di Fiemme, Włochy

Przypisy 

Tour de Ski
2006 w sportach zimowych
2007 w sportach zimowych
Sport w Monachium
2006 w Czechach
2006 w Niemczech
2007 w Niemczech
2007 we Włoszech
Narciarstwo w Czechach
Puchar Świata w biegach narciarskich w Nové Město na Moravě
Puchar Świata w biegach narciarskich w Asiago